Ибрагим Махмудович Махмудов (1923 — 11 апреля 2004) — передовик советского сельского хозяйства, старший чабан колхоза имени Героев СССР, село Цовкра-2 Кулинского района Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда (1965).

Биография 
Родился в 1923 году в высокогорном селе Цовкра-2 в семье крестьянина-лудильщика. Лакец.

Рано лишился родителей. Воспитывал пятерых младших сестёр. Ездил на заработки в соседний Азербайджан.

В 1941 году с началом войны стал работать чабаном в местном колхозе имени Героев СССР. В 1947 году стал старшим чабаном.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1965 года за особые заслуги в развитии народного хозяйства Дагестанской АССР Ибрагиму Махмудовичу Махмудову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Заслуженный животновод Дагестанской АССР.

Умер в 11 апреля 2003 году. Похоронен в родном селе Цовкра-2.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (27.11.1965)
 орден Ленина (27.11.1965)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Ильясов З. З. Герои Дагестана: и жизнь, и смерть во имя Отечества. — Махачкала, 2015.

Ссылки 
 

Животноводы СССР
Похороненные в Кулинском районе